Maulets puede referirse a:

 Maulets, partidarios del Archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión Española.
 Maulets, antigua organización política juvenil española, actualmente integrada en Arran